Amis pour la vie (Amici per la pelle), film italien de Franco Rossi, 1955 ;
 Amis pour la vie (You are here), film américain de Matthew Weiner, 2013 ;
 Amis pour la vie, sous-titre du film Les Bronzés 3, film français de Patrice Lecomte, 2006.